High Bridge (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
High Bridge (New York), een brug in de stad New York
High Bridge (Virginia), een brug in de Amerikaanse staat Virginia
Slag bij High Bridge, een veldslag in de Amerikaanse Burgeroorlog